BNN steht als Abkürzung für:

 Badische Neueste Nachrichten, eine Tageszeitung in Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland
 Barts Neverending Network, ein niederländischer Fernsehsender
 Basisnotfallnachsorge
 Biblioteca Nazionale di Napoli, die Nationalbibliothek in Neapel, Italien
 Flughafen Brønnøysund, (Brønnøysund lufthavn), Flughafen der Kommune Brønnøy in der norwegischen Provinz Nordland nach dem IATA-Code
 Brandenburgische Neueste Nachrichten, ursprünglicher Name der Potsdamer Neuesten Nachrichten
 Bundesverband Naturkost Naturwaren
 Business News Network, ein kanadischer Wirtschaftsnachrichten-Fernsehsender

BNN